Il doppio del Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Stefano Ianni e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale Daniel Gimeno Traver e Israel Sevilla 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Miguel Ángel López Jaén /  Pere Riba (quarti di finale)
  Jorge Aguilar /  Martín Alund (quarti di finale)

  Stefano Ianni /  Simone Vagnozzi (campioni)
  Guillermo Alcaide /  Carles Poch-Gradin (primo turno, squalifica)

Tabellone

Draw

Note 
 

Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2011